Villanueva de la Fuente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de la Fuente (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Villanueva de la Fuente (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar